Башкин — фамилия.

Известные носители 
 
 Башкин, Анатолий Геннадьевич (род. 1961) — российский дипломат.
 Башкин, Василий Васильевич (1880—1909) — русский писатель, поэт.
 Башкин, Вячеслав Антонович (род. 1932) — русский учёный в области аэродинамики, проф., д.ф.-м.н.
 Башкин, Евгений Александрович — инженер-конструктор, лауреат Ленинской премии
 Башкин, Матвей Семёнович (XVI век) — представитель реформационного движения в России, основатель «ереси Башкина».
 Башкин, Павел Евгеньевич (род. 1978) — российский гандболист.

См. также 
 Башкино